Žvab je lahko:
 Žvab, naselje v Občini Ormož (Slovenija)
 Žvab (priimek)